Seleniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Selenowka/Зеленовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Stadtkreis von Cherson, Stadtrajon Dnipro, siehe Seleniwka
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Seleniwka (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Seleniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Seleniwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Seleniwka (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Seleniwka (Berdjansk)

Siehe auch:
 Selene (Begriffsklärung)